Riudoms kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Riudoms (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Riudoms (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar